Achra kan syfta på:

 Draa Achra – en kulle i Algeriet
 Dar Achra – en ås i Marocko
 Chabet Bou Achra – en wadi iett stamområde i Marocko Algeriet
 Id Bou Achra – ett stamområde i Marocko
 Oued Oum Achra – en wadi i Algeriet